QZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Relizane (Algeria)